Транспозиция — перестановка множества, меняющая местами два его элемента.

Определение 
Транспозицией конечного множества  называется такая его перестановка , то есть биекция из  в , что существуют такие индексы  и , что ,  и  для всех остальных индексов  Транспозиция называется элементарной, если индексы  и  — соседние. 

Транспозиция является частным случаем циклической перестановки и часто обозначается символом  или .

Пример 

Перестановка  множества , заданная правилом

 

является транспозицией и записывается символом .

Свойства 
Любая перестановка конечного множества может быть представлена в виде композиции элементарных транспозиций.

Знак перестановки может быть вычислен из разложения перестановки в произведение транспозиций: , где  — число транспозиций в разложении.

См. также 
 Перестановка

Перестановки